Indonesië
 Subi (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Natuna in de provincie Riouwarchipel
 Subi (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Natuna in de provincie Riouwarchipel